Wypełnienie – materiał odbudowujący tkanki zęba
 Plomba budowlana – budynek uzupełniający lukę w zabudowie
 Plomba zabezpieczająca – zabezpieczenie przed otwarciem opakowania, obudowy itp. i naruszania ich zawartości bez pozostawienia śladów.